Olędy peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Olędy, village de la voïvodie de Podlachie
 Olędy, village de la gmina de Mordy, dans la voïvodie de Mazovie
 Olędy, village de la gmina de Zbuczyn, dans la voïvodie de Mazovie